Freddy Breck – cantante, compositore e showman tedesco
 Jonathan Breck – attore statunitense
 Ospedale Robert Breck Brigham – ospedale storico di Boston